Pytanie alternatywne - rodzaj pytania kwestionariuszowego. Pytania alternatywne są najprostsze i najłatwiejsze w odbiorze. Istota tych pytań polega na tym, że respondent ma do wyboru tylko jedną z dwóch wzajemnie wykluczających się odpowiedzi. Przykładem może być pytanie o płeć.

alternatywne